Бре́йнар, Брэйнард () — многозначный термин.

 Брейнар, Джо (; 1942—1994) — американский артист и писатель.
 Брейнар, Джон Гардинер Калкинс (; 1795—1828) — американский поэт.
 Брэйнард, Джош (род. 1974) — американский музыкант.
 Брэйнард, Дэвид (1856—1946) — исследователь Арктики, бригадный генерал армии США.

Примечания